La famille Hart est une famille canadienne dont de nombreux membres sont associés au domaine du catch. De multiples membres de cette famille ont été des catcheurs célèbres, notamment pour leurs apparitions à la fédération World Wrestling Federation/Entertainment (7 membres de la famille y ont été employés, et 6 d'entre eux y ont été titrés). Les membres de la famille se sont associés entre eux à de multiples reprises au cours de l'histoire, notamment au sein du clan Hart Foundation, qui a connu plusieurs incarnations et incluait parfois des catcheurs extérieurs à la famille.

Le patriarche de la famille est la légende du catch Stu Hart (catcheur, promoteur, entraîneur mais aussi lutteur) qui eut douze enfants, dont les plus notables sont Bret et Owen. Deux membres de la famille Hart sont actuellement employés à la WWE : Natalie (Natalya, fille d'Ellie Hart et de Jim Neidhart) et Theodore Wilson (ou Tyson Kidd, compagnon de Natalya dans la vie réelle)

Membres de la famille

Enfants de Stu et Helen Hart 
Smith (né en 1949), catcheur.
Bruce (né en 1951), catcheur.
Keith (né en 1952), catcheur et pompier.
Wayne (né en 1953), arbitre de catch.
Deane (1954-1990), catcheur et arbitre de catch.
Ellie (née en 1955), mariée à Jim Neidhart.
Georgia (née en 1956), travaille dans la littérature culinaire.
Bret (né en 1957), catcheur principalement connu pour son travail dans les fédérations World Wrestling Entertainment et, sur World Championship Wrestling et intégré au WWE Hall of Fame en 2006.
Alison (née en 1959), mariée au catcheur canadien Ben Bassarab.
Ross (né en 1961), promoteur de catch et catcheur occasionnel.
Diana (née en 1963), ancienne épouse du British Bulldog, lui-même cousin du catcheur Dynamite Kid. A sorti un livre, Under the Mat, sur la vie de la famille Hart, dont la vente fut arrêtée quelques semaines après sa sortie à la suite de poursuites judiciaires de Martha Hart, veuve d'Owen, par rapport à des passages sur ce dernier.
Owen (1965-1999), catcheur de la WWF.

Arbre généalogique 
Notes :Les traits en pointillés représente des liens de parenté hypothétiques (ex:mariages).† = décédé(e)

Bibliographie 
 Davies, Ross (2001) : Bret Hart. Groupe Rosen Publishing. .

Notes et références

Liens externes 
Site officiel de Bret Hart

Famille Hart (catch)